

Letteratura
 Burning Heart – romanzo di Dave Stone

Musica
 Burning Heart – singolo dei Survivor del 1985
 Burning Heart – singolo dei Fair Warning del 1995
 Burning Heart – etichetta discografica svedese